Britt steht für:

 Britt (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Britt – Der Talk, deutsche Fernseh-Talkshow

Britt ist der Familienname folgender Personen:
 B. J. Britt (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Robin Britt (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Darrell Britt-Gibson (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Elton Britt (1913–1972; eigentlich James Elton Baker), US-amerikanischer Country-Musiker
 Glenn Britt (1949–2014), US-amerikanischer Manager
 Herbert E. Britt (1908–1964), US-amerikanischer Filmtechniker
 James Jefferson Britt (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Britt (1879–1940), US-amerikanischer Boxer
 Justin Britt (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler
 Katie Britt (* 1982), amerikanische Politikerin, Republikanische Partei
 Kenny Britt (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 Kevin Michael Britt (1944–2004), US-amerikanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 King Britt (* 1968), US-amerikanischer Musiker, DJ und Labelbetreiber
 Mart Britt (1900–1958), US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
 Martin Britt (* 1946), englischer Fußballspieler
 Maurice Britt (1919–1995), US-amerikanischer Politiker
 May Britt (* 1933; eigentlich Maybritt Wilkens), schwedische Schauspielerin
 Melendy Britt (* 1943), US-amerikanische Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Pat Britt  (1940–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Stan Britt (um 1935–2014), britischer Journalist und Jazzautor

Britt ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Britt (Iowa), City im Hancock County
 Britt (Minnesota), Unincorporated Community im St. Louis County

im NRHP gelistete Objekte:
 Britt Place, in Glenmora, Louisiana, ID-Nr. 80001756
 Eugene W. Britt House, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 79000483

Siehe auch:
 Brit
 Britt Peak
 Pritt